Дискография американского христианского певца Брэндона Хита состоит из трех студийных альбомов, тринадцати сборников, 2-х EP, 11 радио-синглов и прочих музыкальных альбомов.

После того, как Брэндон выпустил свой инди-альбом 'Early Stuff' в 2004-м году, он приобрел известность в христианской музыкальной инлустрии. В этом же году он выпускает новый альбом — Soldier, который уже продюсирует Крис Дэвис. В 2005-м году выходит в свет мини-альбом Don’t Get Comfortable, который имеет небольшой тираж.

Don't Get Comfortable — практически дебютный альбом, в котором имеются 3 сингла: «Our God Reigns», который занял 13-е место в чарте US Christian; «I’m Not Who I Was» — 1-е место в течение 3-х недель и «Don’t Get Comfortable» — 11-е на US Christian Hit Billboard.

Второй альбом Хита, What If We, был выпущен в 2008-м году и занял 3 место в списке Top US Christian Album и 73-е на Billboard 200. Основной сингл Give Me Your Eyes занял первое место и был самым проигрываемым на чарте Christian Songs. Второй сингл — «Wait and See», выпущенный в 2009-м году, достиг четвертой строчки в США и Канаде. Следующий сингл Брэндон Хит выпустил вместе с группой Leeland. Это «Follow You», который достиг 7-й строчки рейтинга. В 2010-м году Брэндон выпустил третий, последний сингл, который имеет название «Love Never Fails». Этот трек занял 18-е место в чарте Christian Songs и на Hot Canadian Contemporary Song

Последний на данный момент альбом Брэндона Хита — Leaving Eden. Он был опубликован 18 января 2011 года. Первый сингл, «Your Love», выпущенный на год ранее самого альбома, сразу же стал первым в рейтинге Christian Songs и самым проигрываемым по счету среди всех синглов Хита. Второй сингл, который имеет название альбома, Leaving Eden, был выпущен 19 июня 2011 года.

 Инди-альбомы 
 Early Staff (2004)
 Soldier (2004)''

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сброрники

Синглы

Саундтреки

Видеоклипы

Ссылки 

— Дискография на iTunes

Хит, Брэндон